Carlo Aristide Dal Sasso – politico e imprenditore italiano
Christofe Dal Sasso – compositore francese
Cristiano Dal Sasso – paleontologo italiano
Guidina Dal Sasso – ex fondista italiana